Equiti (estado) — estado na Nigéria
 Equiti Sudoeste — área de governo local na Nigéria
 Equiti Leste — área de governo local na Nigéria
 Equiti (Cuara) — área de governo local na Nigéria

Desambiguações de topônimos